Я́нкович () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Янкович, Александар (род. 1972) — югославский футболист, сербский футбольный тренер.
 Янкович, Алексей (1806—1869) — сербский государственный деятель, премьер-министр Сербии в 1855—1856 годах.
 Янкович, Алоизий (род. 1983) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Янкович, Аугусто (1878—1937) — итальянский скрипач словенского происхождения.
 Янкович, Божидар (1849—1920) — сербский генерал.
 Янкович, Бошко (род. 1984) — сербский футболист.
 Янкович, Бошко — народный герой Югославии.
 Янкович, Бранислав (род. 1992) — черногорский футболист.
 Янкович, Владета (род. 1940) — сербский политик, дипломат, литературный теоретик.
 Янкович, Владимир (род. 1951) — югославский и сербский математик, профессор.
 Янкович, Евфимий (в монашестве Ефрем; 1658—1712) — митрополит Суздальский и Юрьевский, ранее митрополит Скопийский.
 Янкович, Елена (род. 1985) — сербская теннисистка.
 Янкович, Зоран (1940—2002) — югославский ватерполист, олимпийский чемпион 1964 года.
 Янкович, Зоран (род. 1953) — словенский бизнесмен и политик, мэр Любляны.
 Янкович, Зоран (род. 1974) — сербский и болгарский футболист, нападающий.
 Янкович, Йована (род. 1981) — сербская телеведущая.
 Янкович, Марко (род. 1993) — черногорский футболист, полузащитник.
 Янкович, Марцель (1941—2021) — венгерский мультипликатор (студия «Паннония»).
 Янкович, Милан (более известен как Филип Цептер, род. 1950) — основатель, владелец и президент корпорации Zepter International.
 Янкович, Милан (род. 1959) — югославский футболист, тренер.
 Янкович, Милица (1881—1939) — сербская писательница, переводчица.
 Янкович, Неманья (род. 1988) — сербский хоккеист.
 Янкович, Ненад (более известен как Нелле Карайлич, род. 1962) — сербский музыкант и исполнитель.
 Янкович, Никола (род. 1993) — сербский футболист, защитник клуба «Чукарички».
 Янкович, Николай (1773—1846) — венгерский археолог.
 Янкович, Нина (род. 1989) — американский исследователь информации, комментатор
 Янкович, Паун (1808—1865) — сербский политический деятель, и. о. премьер-министра Сербии в 1840 году.
 Янкович, Петер (род. 1933) — австрийский политический деятель, дипломат.
 Янкович, Равийойла (1919—1944) — югославская боснийская партизанка времён Народно-освободительной войны Югославии, санитар, Народный герой Югославии.
 Странный Эл Янкович (род. 1959) — американский музыкант.
 Янкович, Филип (род. 1995) — сербский футболист.
 Янкович, Филип — народный герой Югославии.
 Янкович, Ясмина (род. 1986) — нидерландская гандболистка.

Составные фамилии 
 Велмар-Янкович, Светлана (1933—2014) — сербская писательница, драматург.

Топонимы

Примечания